El tambor de hojalata puede hacer referencia a:
 El tambor de hojalata, novela del escritor alemán Günter Grass;
 El tambor de hojalata, película homónima basada en la anterior.